Дреново - топоним в Восточной Европе.

 в Болгарии:
 Дреново — село в Благоевградской области. 
 Дреново — село в Софийской области.
 в Северной Македонии:
 Дреново — село в общине Македонски-Брод.